Они́ — местоимение третьего лица множественного числа.

Другие значения 
 Они — демоны в японской мифологии.
 О́ни — компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица.
 О́ни — буква грузинского алфавита.

Топонимы 
 Они — город в Грузии.
 Они — историко-культурная область в средневековой Франции, получившая своё название от искажённого названия германского племени аланов. После административной реформы 1791 г. вошла в состав современного департамента Пуату — Шаранта.
 Они — село, Юсьвинский район, Пермский край, Россия.

Фильмы 
 «Они» — грузинский художественный фильм 1992 года.
 «Они» — американский фильм ужасов 2002 года.
 «Они» — фильм совместного производства Франции и Румынии 2006 года.
 «Они!» (англ. Them!) — американский научно-фантастический художественный фильм с элементами фильма ужасов 1954 года.
 «Они» — американский фильм ужасов 2019 года.